Kamino Lost kan henvise til:
 "Kamino tilintetgjort" 16. og sidste afsnit i første sæson 1 af Star Wars: De hårde hunde